Piorkowski – nazwisko, wywodzące się od polskiego nazwiska Piórkowski. Znani ludzie noszący to nazwisko:

 Alex Piorkowski – zbrodniarz hitlerowski, komendant obozu koncentracyjnego Dachau
 Curt Piorkowski – niemiecki psycholog, pisarz i autor wielu dzieł naukowych z dziedziny psychologii
 Daniel Piorkowski – australijski piłkarz pochodzenia polskiego, zawodnik Gold Coast United
 Éric Piorkowski – francuski rugbysta polskiego pochodzenia; reprezentant Polski

Zobacz też
 Piorkowski, popr. Aparat Möde-Piorkowskiego – urządzenie do przeprowadzania psychologicznego testu koordynacji wzrokowo-ruchowej, szeroko wykorzystywany do badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów osób pragnących zdobyć prawo jazdy i pracowników na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej